Het seizoen 2015/16 was het 31e seizoen dat om het landskampioenschap van San Marino in het voetbal werd gestreden. SP Tre Penne won voor de derde keer in hun bestaan de titel voor het landskampioenschap.

Speelopzet 
De clubs worden verdeeld in twee groepen en elke club speelt twee wedstrijden (volledige competitie) tegen elkaar. Nadat elke club één keer tegen elkaar heeft gespeeld, spelen de clubs één keer tegen alle clubs uit de andere groep (halve competitie). Uiteindelijk hebben de clubs op het einde dan 20 of 21 competitiewedstrijden gespeeld.
De beste 3 clubs van elke groep spelen vervolgens play-off wedstrijden tegen elkaar, waarbij de club pas uitgeschakeld is wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft.

Clubs

Speelvelden 

Door maar het beperkt aantal beschikbare speelvelden in San Marino hebben de clubs niet zo zeer een eigen speelveld. De competitie en play-off wedstrijden zijn normaal gesproken verdeeld over vier beschikbare locaties. Het Stadio di Dogana Ezio Conti in Dogana werd dit seizoen niet gebruikt. Daarnaast werd er geregeld uitgeweken naar het Olympisch Stadion. Dit seizoen werden er ook enkele wedstrijden gespeeld op de andere locaties in het land.

* In het seizoen 2015/16 werden op deze locaties enkele wedstrijden gespeeld.

Eindstand groep A

Eindstand groep B

Uitslagen

Play-offs 
Bij de play-offs strijden de beste drie ploegen van elke competitie tegen elkaar. Een ploeg is pas uitgeschakeld wanneer deze twee wedstrijden verloren heeft (finale uitgezonderd).

Uitleg A1, A2, A3, B1, B2, B3 staat voor de positie uit de reguliere competitie. V1 - V5 staat voor de verliezer van Wedstrijd 1 - 5. Getallen tussen haaksjes () is de uitslag bij het nemen van de strafschoppenserie, indien de wedstrijd na 120 minuten nog gelijke stand bevatte.

San Marinese voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2015/16